Cette page contient les pages d'homonymie de Neipperg, von Neipperg et de Neipperg.

Neipperg est le nom d'une famille de noblesse immédiate de Souabe, les comtes von Neipperg.

Patronyme 

 

 Adalbert von Neipperg (1890-1948), bénédictin allemand, premier abbé de l'abbaye de Neuburg dans le Bade-Wurtemberg ;
 Adam Albert de Neipperg (1775-1829), général et homme d'État autrichien ;
 Erwin von Neipperg (1813-1897), général autrichien ;
 Marie-Wilhelmine de Neipperg, (1738-1775), dame autrichienne que la rumeur considérait comme la maîtresse de l'empereur François Ier ;
 Wilhelm Reinhard de Neipperg (1684-1774), général autrichien.

Toponymie 

 Neipperg, nom d'un village de l'arrondissement de Heilbronn dans le Bade-Wurtemberg